gorálok, a lengyel–szlovák határon élő nyugati szláv népcsoport
 gorálok (Naemorhedus), az emlősök osztályának párosujjú patások rendjébe, ezen belül a tülkösszarvúak családjába és a kecskeformák alcsaládjába tartozó nem